Denise Betsema (Oudeschild, 23 januari 1993) is een Nederlandse wielrenster. Ze is vooral actief in het veldrijden en op de mountainbike.

Biografie

Carrière 

Betsema rijdt sinds november 2018 voor Marlux-Bingoal. Daarvoor reed ze voor diverse sponsoren van Texel. Ze kende eind 2018 haar doorbraak in het veld door brons te winnen op het EK in Rosmalen en diverse overwinningen te behalen, waaronder de Wereldbekermanche Koksijde.

Op 5 april 2019 werd Betsema op non-actief gezet na een positieve test op anabole steroïden. Zowel eind januari in Hoogerheide als midden februari in Middelkerke was de test positief. Betsema ontkende van meet af aan en haalde op 17 januari 2020 haar gram bij de UCI. De afwijkende waarden hadden volgens haar te maken met een voedingssupplement waarin contaminatie was opgetreden. In een persconferentie op 21 januari liet ze weten dat ze akkoord ging met door de UCI opgelegde sancties en op 25 januari haar wederoptreden in het veld zou maken tijdens de Kasteelcross in Zonnebeke. Door akkoord te gaan met de sancties werden vijf overwinningen geschrapt, waaronder de Superprestigemanche in Middelkerke en haar vierde plaats op het WK in Bogense.

Persoonlijk 
Betsema is moeder van een zoon en een dochter. Ze noemt zichzelf Denies overseas, een verwijzing naar het Waddeneiland Texel, waar ze woont.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

 * Uitslagen geschrapt na een schorsing vanwege een positieve test op anabole steroïden.

Mountainbiken

Wegwielrennen
2017
62e in  EPZ Omloop van Borsele

2021
18e in  GP Eco-Struct
40e in  Dwars door het Hageland
27e op  Nederlands kampioenschap wegwielrennen

Externe links 

  Persoonlijke website
 
 
 
  Denise Betsema in de databank van WielerVerhaal

Nederlands wielrenner
Nederlands veldrijder
Nederlands mountainbiker